Ibaraki (prefectuur), een Japanse prefectuur
Ibaraki (gemeente), een gemeente in de Japanse prefectuur Ibaraki 
Ibaraki (Osaka), een stad in de Japanse prefectuur Osaka